Tigranakert är namnet på fyra orter i det tidigare Kungariket Armenien, som grundats av kungarna Tigranes I och Tigranes II under de två sista århundradena före Kristus och döpts efter dessa:

Tigranakert, under en period huvudstad i Kungariket Armenien, möjligen lokaliserad vid nuvarande staden Sirvan i Turkiet, 
Tigranakert, en tidigare ort i den autonoma republiken Nachitjevan i Azerbajdzjan, vid den nutida byn Bananiyar 
Tigranakert, ruinstad i Nagorno-Karabach, de jure i Azerbajdzjan, de facto i Republiken Artsakh, 
Tigranakert, en tidigare ort i antika området Utik, numera  distriktet Gadabay i Azerbajdzjan, ej exakt lokaliserad